Mr. Nobody, film de Jaco Van Dormael sorti en 2009 ;
 Mr. Nobody, manga de Gō Tanabe sorti entre 2012 et 2014.